Andrzej Bogacz (1897–1962) – oficer Wojska Polskiego II, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Kazimierz Bogacz (1914–2015) – żołnierz Armii Krajowej, podpułkownik Wojska Polskiego
 Kazimierz Bogacz (1926–1979) – geolog, wykładowca akademicki
 Lidia Bogacz-Popiel (1897–1962) – aktorka teatralna i filmowa
 Zygmunt Bogacz (1758–1800) – hutnik